Hans Heinrich von Hochberg ist der Name folgender Personen:

* Hans Heinrich X. Fürst von Pless, Graf von Hochberg (1806–1855), deutscher Standesherr und Montanindustrieller, siehe Hans Heinrich X. Fürst von Pless
 Hans Heinrich XI. von Hochberg (1833–1907), deutscher Standesherr, General und Montanindustrieller
 Hans Heinrich XV. Fürst von Pless, Graf von Hochberg (1861–1938), deutscher Standesherr und Montanindustrieller, siehe Hans Heinrich XV. Fürst von Pless
 Hans Heinrich XVI. von Hochberg (1874–1933), deutscher Gutsbesitzer und Landwirtschaftsfunktionär